Асте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Асте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.
 Асте () — селище в Естонії, у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.
 Асте () — село в Естонії, у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.